Canadian Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Canadian Township (Arkansas)
 Canadian Township (Blaine County, Oklahoma)
 Canadian Township (Cleveland County, Oklahoma)
 Canadian Township (Pittsburg County, Oklahoma)

Siehe auch:
 Canada Township